Dali bzw. Dalí steht für:
 Dali (Autonomer Bezirk), Autonomer Bezirk Dali der Bai (大理白族自治州) in der Provinz Yunnan, VR China
 Dali (Stadt) (大理市), kreisfreie Stadt im Autonomen Bezirk Dali
 Dali (Großgemeinde) (大理镇), Großgemeinde der kreisfreien Stadt Dali
 Dali (Weinan) (大荔县), Kreis der Stadt Weinan, Provinz Shaanxi, VR China
 Dali (Teng) (大黎镇), Großgemeinde im Kreis Teng (Wuzhou) der Stadt Wuzhou, Autonomes Gebiet Guangxi der Zhuang, VR China
 Dali (Taichung) (大里區), Bezirk der Stadt Taichung, Republik China auf Taiwan
 Dali (Königreich), historisches Königreich der Bai auf dem Gebiet der heutigen Provinz Yunnan (937–1253)
 Dali (Zypern), Stadt auf Zypern
 (2919) Dali, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.

Personen:
 Alaa al-Dali (* 1997), syrischer Fußballspieler
 Fabienne Dali (* 1941), belgische Schauspielerin
 Gala Éluard Dalí (bekannt als Gala; 1894–1982), spanische Künstlermuse
 Kenza Dali (* 1991), französische Fußballspielerin
 Salvador Dalí (1904–1989), spanischer Künstler.

einen paläoanthropologischen Fund:
 Dali-Mensch, fossiler Schädel der Gattung Homo aus China.

DALI steht für:
 Digital Addressable Lighting Interface, Protokoll für Beleuchtungsanlagen
 Digital Analysis of Lattice Images, Methode zur Analyse von atomaren Gitterabständen aus Bildern mithilfe der Transmissionselektronenmikroskopie
 Danish Audiophile Loudspeaker Industry, Lautsprecher-Hersteller
 Dosisanpassung bei Leberinsuffizienz, Abkürzung aus der Medizin.

Siehe auch:
 Dalli
 Daly
 Dagli

Abkürzung